Eija Koskivaara (* 7. Mai 1965 in Mynämäki) ist eine ehemalige finnische Orientierungsläuferin.

Koskivaara gewann 1989 ihre erste WM-Medaille 1989 mit der Staffel. In Schweden liefen die Finninen Marja-Liisa Portin, Ulla Mänttäri, Annika Viilo und Koskivaara auf den dritten Platz hinter Schweden und der Tschechoslowakei. Im finnischen Sipoo gewann Koskivaara 1993 den kompletten Medaillensatz bei den Nordischen Meisterschaften. Auf der Kurzdistanz wurde sie hinter ihrer Landsfrau Kirsi Tiira und der Norwegerin Ragnhild Bente Andersen Dritte, auf der Langdistanz Zweite hinter Andersen. In der Staffel mit Marja-Liisa Portin, Marja Pyymäki und Kirsi Tiira gewann sie die Goldmedaille. Bei den Weltmeisterschaften 1993 in den Vereinigten Staaten wurde sie hinter den Schwedinnen Anna Bogren und Marita Skogum Dritte auf der Kurzdistanz. Auf der langen Strecke wurde sie beim Sieg Skogums Vierte. Mit der finnischen Frauenstaffel gewann sie außerdem die Silbermedaille. 1995 in Detmold wurde sie zeitgleich mit der Britin Yvette Hague WM-Zweite auf der Langdistanz hinter Katalin Oláh aus Ungarn. Die finnische Staffel gewann mit Kirsi Tiira, Reeta-Mari Kolkkala, Koskivaara und Annika Viilo den WM-Titel.

Koskivaara lief für die Vereine Mynämäen Suunnistajat 52, Vakka-Rasti, Pargas IF und Turun Suunnistajat. Mit Pargas gewann sie 1999 die Tiomila.

Platzierungen

Weblinks 
 Eija Koskivaara World of O Runners

Einzelnachweise 

Orientierungsläufer (Finnland)
Weltmeister (Orientierungslauf)
Finnischer Meister (Orientierungslauf)
Geboren 1965
Finne
Frau